Шпачек () — чеське прізвище. Відомі носії:

 Міхаел Шпачек (1997) — чеський хокеїст.
 Ярослав Шпачек (1974) — чеський хокеїст.
 Ладислав Шпачек (1949) — чеський журналіст, письменник.

Чеські прізвища